Трофей Северной Ирландии 2007 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 4 по 11 ноября 2007 года в Белфасте, Северная Ирландия. Победителем турнира стал Стивен Магуайр, обыгравший в финале Фергала О’Брайена со счётом 9:5.

В матче третьего раунда Ронни О'Салливан сделал пять сенчури-брейков из пяти возможных, установив, таким образом, новый рекорд.

Призовой фонд 

Победитель: £ 30 000
Финалист: £ 15 000
Полуфиналисты: £ 7 500
Четвертьфиналисты: £ 5 600
1/8 финала: £ 4 000
1/16 финала: £ 2 500
Last 48: £ 1 625
Last 64: £ 1 100

Высший брейк в квалификации: £ 500
Высший брейк в основной стадии турнира: £ 2 000

Максимальный брейк в квалификации: £ 1 000
Максимальный брейк в основной стадии турнира: £ 20 000

Общий призовой фонд: £ 200 000

Высший брейк 
 147 — Ронни О'Салливан (1/8 финала)

Результаты

Основной турнир

Финал

Квалификация 
Квалификация на турнир проходила с 23 по 25 октября 2007 года в Престатине, Уэльс.

Ceнчури-брейки

Квалификация 
 136 Эльфи Бёрден
 135 Барри Пинчес
 134 Рори Маклауд
 130 Робин Халл
 129 Джимми Мики
 118 Майк Данн
 113 Патрик Уоллес
 113 Джон Пэррот
 110, 100 Курт Мэфлин
 110 Роберт Милкинс
 109, 100 Лян Вэньбо
 107 Бен Вулластон
 104 Джейми О’Нилл
 103 Лю Сун
 100 Сяо Годун

Основной турнир 
 147, 129, 122, 110, 108, 107 Ронни О'Салливан
 142, 114 Фергал О’Брайен
 136 Иан Маккалох
 136 Алистер Картер
 135, 106, 105 Стивен Магуайр
 130, 127 Дин Цзюньхуэй
 127 Стивен Хендри
 124, 113 Шон Мёрфи
 114 Марко Фу
 113, 108, 100 Марк Аллен
 112 Кен Доэрти
 112 Барри Хокинс
 110 Нил Робертсон
 108 Джо Перри
 108, 102 Стивен Ли
 106 Найджел Бонд
 102 Эдриан Ганнэл
 101 Райан Дэй

Примечания

Ссылки 
 Результаты турнира на snooker.org

Трофей Северной Ирландии
2007 год в снукере